SwitchTV è stato un canale televisivo italiano kids, visibile sul canale 47 del DTT.

Storia 
Il canale ha iniziato le trasmissioni il 20 dicembre 2011 sul mux TIMB 2 sulla LCN 47 del digitale terrestre. È stato chiuso il 18 marzo 2012, venendo sostituito da Super!.

Palinsesto 

Trattandosi di un canale provvisorio, in attesa del lancio ufficiale di Super!, SwitchTV andava in onda senza pubblicità, trasmettendo cinque produzioni anni ‘80 e ‘90 a rotazione, con intervalli di un minuto tra un programma e l’altro dov’era presente una schermata contente il logo di rete.

 Alice nel Paese delle Meraviglie
 Bruno the Kid
 Le avventure di Felix il gatto
 Tao Tao
 Twipsy

Note

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive italiane del passato